Христос Баникас (; род. 20 мая 1978, Салоники) — греческий шахматист, гроссмейстер (2001). Тренер ФИДЕ (2012).

Многократный чемпион Греции (2000—2005, 2008—2009).

Победитель чемпионата Европы по быстрым шахматам 2002 года.

В составе национальной сборной участник 9-и Олимпиад (1996—2002, 2006—2014) и 9-и командных чемпионатов Европы (2001—2017).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Греции